

Сен-Фелікс () - сільська громада у графстві Принц, у провінції Острів Принца Едварда Канада.

Сен-Фелікс () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Сен-Фелікс () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Сен-Фелікс () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Сен-Фелікс () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Сен-Фелікс () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя
 Сен-Фелікс () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот

Див. також 

 Фелікс (значення)